Аннистон:

 Аннистон — город в США на северо-востоке штата Алабама
 Аннистон — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 8 километрах к юго-западу от делового центра города Аннистон (Алабама), США